Лайонел Чарлз Роббинс, барон Роббинс (; 22 ноября 1898 года, Мидлсекс — 15 мая 1984 года, Лондон) — британский экономист.

Биография 
Принимал участие в Первой мировой войне, служил в артиллерии. В дальнейшем получил высшее образование в Лондонском университете и Лондонской школе экономики. С 1925 по 1961 годы преподавал в Лондонской школе экономики. 

В июле 1944 года принимал участие в Бреттон-Вудской конференции.

Возглавил назначенную в 1961 году правительством комиссию  по  вопросам  высшего  образования, образованную для оценки его состояния в стране и  представления  рекомендаций  по  дальнейшему  развитию. В 1963-1964 годы по результатам её работы был опубликован .

В 1968 году стал первым канцлером новосозданного Стерлингского университета.

Роббинс критиковал направление, основанное Альфредом Маршаллом, поддерживал развитие англосаксонской экономической теории согласно идеям австрийской школы. Также известно его определение экономической науки: Экономика — наука, изучающая человеческое поведение как отношение между целями и ограниченными средствами, имеющими альтернативное применение.

За заслуги перед университетской системой образования в Великобритании (доклад Роббинса) ему был присуждён титул пожизненный пэр в 1959 году.

Награды: CB (1944), CH (1968). Почётный доктор Университета Хериота-Уатта (1967). Его имя носит одно из зданий Лондонской школы экономики — Британская библиотека политических и экономических наук.

Сочинения 
 История экономической мысли: лекции в Лондонской школе экономики = A History of Economic Thought: the LSE Lectures, ed. by S. G. Medema and W. J. Samuels, 1998 / Пер. с Н. В. Автономовой под ред. В. С. Автономова. — : Издательство Института Гайдара, 2013. — 496 c.
 An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, 1932.
 Глава 1 «Предмет экономической науки» 
 Principles of Economics, 1923, Economics.
 Dynamics of Capitalism, 1926, Economica.
 The Great Depression, 1934.
 Interpersonal Comparisons of Utility: A Comment, 1938, EJ.
 The Economic Causes of War, 1939.
 The Economic Problem in Peace and War, 1947.
 The Theory of Economic Policy in English Classical Political Economy, 1952.
 Robert Torrens and the Evolution of Classical Economics, 1958.
 Politics and Economics, 1963.
 The University in the Modern World, 1966.
 The Theory of Economic Development in the History of Economic Thought, 1968.
 Jacob Viner: A tribute, 1970.
 The Evolution of Modern Economic Theory, 1970.
 Autobiography of an Economist, 1971.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Лондонской школы экономики
Преподаватели Лондонской школы экономики
Пожизненные пэры
Почётные доктора
Члены Британской академии
Президенты Королевского экономического общества